Зелена картка — страховий сертифікат
 Зелена картка — третій вид карток, який був введений в італійській футбольній першості Серії В для гравців, які демонструють чесну гру
 «Зелена картка» () — фільм 1990 р., спільного американсько-франко-австралійського виробництва
 «Зелена картка» — повість Марини і Сергія Дяченків (2000)
 Грінкартка